Gomphodontia — клада циногнатних цинодонтів, прогресивної групи нессавцевих терапсидів. Включає родини Diademodontidae, Trirachodontidae та Traversodontidae. Існували протягом усього тріасового періоду та у ранній юрі. Викопні копалини відомі з півдня Африки, Аргентини та півдня Бразилії, сходу Північної Америки, Європи, Китаю та Антарктиди.

Опис 
Gomphodontia відрізняються широкими і близько розташованими молярноподібними постканіновими зубами, які схожі на зуби ссавців. Інші відмінні характеристики гомфодонтів включають глибокі виличні дуги, верхні постканіни з трьома і більше горбиками і нижні постканіни з двома горбиками.

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Kammerer et al. (2012):

Примітки 

Цинодонти